R70 – tangenziale di Hasselt (Belgio)
 R70 – strada regionale Ficksburg – Odendaalsrus (Sudafrica)